Muncel se poate referi la:

 Localități din România
Muncel - localitate din județul Cluj
Muncel - localitate din județul Sălaj

 Râul Muncel, Bistricioara
 Râul Muncel, Someș

Vezi și 
 Muncelu (dezambiguizare)